Зиньковский — фамилия; имеет женскую форму Зиньковская.
 Зиньковский, Антон Алексеевич (род. 1996) — российский футболист.
 Зиньковский, Гамлет Александрович (род. 1986) — украинский художник.
 Зиньковский, Лев Николаевич (настоящая фамилия Задов; 1893—1938) — начальник контрразведки Революционной повстанческой армии Украины Нестора Махно.

См. также 
 Зеньковский